Miejscowości w USA:
 Raritan – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Raritan – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Gminy w USA:
 Raritan (ang. Raritan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
 Raritan (ang. Raritan Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Raritan (ang. Raritan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Raritan (ang. Raritan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Raritan – rzeka w USA